La Calera (Córdoba), een plaats in de Argentijnse provincie Córdoba
La Calera (Quillota), een gemeente in de Chileense provincie Quillota
La Calera (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca